Mistrovství Československa v ragby byla soutěž profesionálních ragby klubů v Československu. Hrála se od roku 1929 do roku 1992, kdy byla nahrazena extraligou a národní ligou.

Výsledky

Reference 

 
Ragby
Ragbyové soutěže
Sportovní události založené roku 1929
Zaniklo 1992